Výhledy je název více míst: 
 Výhledy (Hazlov), vesnice, část obce Hazlov v okrese Cheb
 Výhledy (Suchdol), lokalita v části Suchdol hlavního města Prahy
 Výhledy (Klenčí pod Čerchovem), lokalita v části Capartice městyse Klenčí pod Čerchovem v okrese Domažlice, památník Jindřicha Šimona Baara a amerických vojáků
 Výhledy (Horšovský Týn), ulice ve městě Horšovský Týn v okrese Domažlice
 Výhledy (Horská Kvilda), rozptýlená samota v západní části území obce Horská Kvilda na Šumavě v okrese Klatovy
 Výhledy (Jizerské hory), hora (569 m) v Albrechtické vrchovině na území města Chrastava v okrese Liberec
 Výhledy (Chebská pahorkatina) (656 m), hora, nejvyšší vrchol Chebské pahorkatiny, podcelku hornatiny Smrčiny, Hraničná, Pomezí nad Ohří, okres Cheb
 Výhledy (Tepelská vrchovina) (591 m), hora v Bezdružické vrchovině, podcelku Tepelské vrchoviny, Pavlovice, město Planá, okres Tachov